Баши́-Ачу́к:
 Баши-Ачук (повесть)
 Баши-Ачук (фильм)